

Miejscowości o ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Sławoszewo – kolonia wsi Podobowice w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. żnińskim, w gminie Żnin
 Sławoszewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kleczew
 Sławoszewo – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. polickim, w gminie Dobra (Szczecińska